Peng Shuai era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta in semifinale da Marija Šarapova.

Šarapova ha vinto il titolo sconfiggendo in finale Aryna Sabalenka con il punteggio di 7–5, 7–68.
Si è trattato del primo titolo di Šarapova dopo la sospensione per doping.

Teste di serie 

 Caroline Garcia (ritirata)
 Petra Kvitová (primo turno)
 Peng Shuai (semifinali)
 Donna Vekić (primo turno)

 Yulia Putintseva (secondo turno)
 Maria Sakkarī (secondo turno)
 Lesia Tsurenko (primo turno)
 Alison Riske (primo turno)
 Irina-Camelia Begu (primo turno)

Qualificate 

  Lauren Davis (primo turno)
  Arina Rodionova (primo turno)
  Sara Errani (semifinali)

 Lu Jingjing (primo turno)
 Guo Hanyu (primo turno)
 Stefanie Vögele (quarti di finale)

Wildcard 

  Liu Fangzhou (primo turno)
  Marija Šarapova (campionessa)

 Wang Xiyu (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Tianjin Open 2017